Alexandre Letellier (1990) – calciatore francese
 Louis Charles César Le Tellier (1695-1771) – generale francese
 Luc Letellier de St-Just (1820-1881) – politico canadese
 Matías Francisco Meneses Letellier (1999) – calciatore cileno